Geghark’unik’ kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Geghark'unik' (vattendrag i Armenien), 
 Gegharkunik, provins, 

Robotskapade Armenienförgreningar